Forton puede hacer referencia a:

 dos parroquias civiles de Inglaterra y los respectivos pueblos dentro sus límites:
 Forton, en el condado de Lancashire;
 Forton, en el condado de Staffordshire;
 Françoise Forton (1957), una actriz brasileña.